Une histoire simple est un titre d'œuvre notamment porté par :
 Une histoire simple (, ), un film soviétique de Iouri Egorov sorti en 1960 ;
 Une histoire simple, un film français de Claude Sautet sorti en 1978 ;